Гексаметилентрипероксиддиамин (ГМТД, HMTD, пероксид уротропина) — инициирующее взрывчатое вещество. Перекисное соединение. Формула N—(CH2—O—O—CH2)3—N.

Физико-химические свойства 

Белые мелкие ромбические кристаллы, практически нерастворимые в воде, спирте, ацетоне и многих других растворителях (смотрите таблицу ниже). Слаболетуч (0,5 % за 24 часа при 60°С), однако при комнатной температуре летучесть чрезвычайно низкая. К свету довольно устойчив. Слабо гигроскопичен, гигроскопичность 0,4 % за 40 дней при 100 % относительной влажности воздуха. Вызывает чихание так как раздражающе действует на слизистые оболочки. Вызывает сильную коррозию большинства металлов, особенно во влажном состоянии, зато химически совместим практически со всеми ВВ. Концентрированная серная кислота и бром могут вызвать взрыв, при действии HNO3 выделяется кислород, выделяет свободный йод из KI в кислом растворе. ГМТД — нестойкое и нестабильное вещество: он может постепенно разлагаться при хранении с появлением запаха формалина, (в связи с чем не рекомендуется хранить более 2-3 месяцев, но в сухом виде и при пониженной температуре сохраняется в течение года и может быть использован после промывки). Также разлагается в воде, полное разложение наступает за 4 месяца. Постепенно растворяется и разлагается в разбавленных кислотах. Заметно разлагается при повышенной температуре выше 60°С с выделением метиламина. При 100°С полностью разлагается за сутки. Плотность насыпная 0,5-0,7 г/см3, плотность монокристалла — 1,57 г/см3

Как уже упоминалось выше, ГМТД сильно корродирует металлы, ниже приведена таблица потери металла в весе в г/м² за 40 дней при комнатной температуре во влажном виде:

Восприимчивость к нагреванию и внешним воздействиям 
t всп. 149°С (с периодом индукции 3 сек.), по др.данным t всп. 200°С (с периодом индукции 1 сек.). В сухом виде чувствительность к удару 3-4 см для груза 2 кг (менее чувствителен, чем гремучая ртуть), по другим данным более чувствителен. Чувствительность к удару по методу BAM 0.6-1.5 Дж (гремучая ртуть 0.1-0.2 Дж). Очень сильно чувствителен к трению. Чувствительность к трению по методу ВАМ (50 %): 12 мН (Гремучая ртуть 51 мН). При слабом растирании в ступке легко взрывается. Чувствительность к трению можно уменьшить до уровня гремучей ртути добавлением 15 % минерального масла, однако это действие практически не сказывается на чувствительности к удару. Крупные кристаллы взрываются при прессовании и очень опасны в обращении, поэтому крупнокристаллический ГМТД негоден для снаряжения капсюлей-детонаторов, так как при прессовании при 200 кгс/см², а особенно при 500 кгс/см² дает взрыв. Очень восприимчив к лучу огня и искре. Детонирует от раскаленной докрасна платиновой проволочки. От луча огня ГМТД детонирует даже во влажном виде.

* Никаких признаков разложения.

** Вещество намокает и слегка съеживается; бризантность по песочной пробе меняется (до нагревания 23.7; после нагревания 22.2).

Надо заметить что в смеси с гексогеном, тетрилом, ТЭНом, пикриновой кислотой при 50°С убыль в весе не ускоряется, а вот в смеси с тротилом и бертолетовой солью ускоряется вдвое по сравнению с нагреванием чистого вещества.

Таблица ниже демонстрирует сравнение чувствительности ГМТД к удару относительно некоторых других ИВВ

Нижний предел у ГМТД для груза 500 г составляет 8 см.

Инициирующая способность 
Не теряет инициирующего действия при прессовании до 773 кг/см² и даже до 3000 кг/см². Детонация ГМТД от луча пламени требует наличия не менее 150 мг ГМТД, но при заключении в медный капсюль вещество способно детонировать уже в количестве нескольких мг при нагревании капсюля лучом огня. Инициирующая способность в несколько раз выше, чем у гремучей ртути и близка к азиду свинца, и составляет — 0.1 г для тротила, 0.05 г для тетрила и ТНФ (гремучая ртуть в этих условиях 0.26 — 0.21 г соответственно). Более подробная информация представлена в таблице ниже:

* Спрессован при 250 кг/см²

Энергетические характеристики 
Теплота образования −384.3 ккал/кг, Энтальпия образования −413.7 ккал/кг. Теплота взрыва 3.29 МДж/кг, Фугасность 340 мл. Бризантность (песочная проба, заряд 0.5 г) 42.5 г, гремучая ртуть — 16.5 г, ЦТА — 44.2 г (более подробная информация ниже в таблице). Объем продуктов взрыва 1097 л/кг.

Ниже в таблице представлена бризантность ГМТД по песочной пробе — число (г) песка (из исходных 200 г), раздробленных взрывом навески ВВ в стальном цилиндре:

Бризантность ГМТД не меняется после 3-месячного хранения в закрытом сосуде в сухой или влажной атмосфере даже при 30°С, хотя появляется аминный запах, который свидетельствует о разложении.

Применение 
ГМТД впервые был получен Байером и Виллигером (Baeyer and Villiger) в 1900 г сливанием растворов сульфата аммония, формалина и перекиси водорода. Известен ряд патентов (1912,1917 г) по снаряжению капсюлей-детонаторов и взрывных заклепок, однако на практике не применяется из-за недостаточной стойкости и опасности в обращении. Иногда используется как доступное ИВВ для инициирования детонации ВВ в лабораториях.

Получение 
Получают взаимодействием уротропина с 20 — 50 % перекисью водорода в присутствии уксусной, лимонной или азотной кислоты при температурах до 30°С (можно использовать ортофосфорную кислоту). Наибольший выход (почти 100 %) получается при использовании 30 % перекиси и ледяной уксусной кислоты. Известны также методы получения из менее концентрированной перекиси водорода, формалина и сульфата аммония. Примесь серной к-ты значительно снижает стойкость продукта. Кристаллы отфильтровывают, отжимают и многократно промывают водой до нейтральной реакции, хранят в прохладном темном месте.

Ссылки 
http://chemistry-chemists.com/N2_2013/P1/pirosprawka2012.pdf 

http://pirochem.net/index.php?id1=3&category=chemvvisost&author=bagal-li&book=1975 

http://pirochem.net/index.php?id1=3&category=chemvvisost&author=bubnov-pf&book=1979 
Инициирующие взрывчатые вещества
Взрывчатые химические соединения
Органические пероксидные соединения